Квета Пешке і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили не брати участі.

Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун виграли титул, перемігши у фіналі пару Ева Грдінова і Владіміра Угліржова з рахунком 2–6, 7–5, 10–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Draw 

East West Bank Classic
2008